Jan Kubiš bzw. Ján Kubiš ist der Name folgender Personen:

*Jan Kubiš (1913–1942), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer
Ján Kubiš (* 1952), slowakischer Diplomat